Giulio Einaudi Editore (A Giulio Einaudi Editore)
 Giulio Einaudi
 Ludovico Einaudi (Torí, 1955), compositor i pianista 
 Luigi Einaudi (Carrú, Piemont, 1874 – Roma, 1961), polític liberal i segon president de la República italiana (1948 -1955)